Краљ Вилем-Александер Клаус Георг Фердинанд од Орање-Насауа (; Утрехт, 27. април 1967) је монарх на челу Краљевине Холандије. Као најстарији син бивше холандске краљице Беатрикс, на престо је ступио након њене абдикације, 30. априла 2013. године

Рођен је као најстарији син тадашње престолонаследнице Беатрикс и њеног супруга Клауса фон Амсберга. Он је први мушкарац рођен у холандској краљевској породици још од 1851. године. Након абдикације краљице Јулијане 1980. године, његова мајка је постала краљица а он престолонаследник добивши титулу „принц од Орања”. После средње школе ступио је у војну службу и 1988. године добио чин потпоручника. Од 1987. студирао је историју на универзитету у Лајдену, где је и дипломирао 1993. године. Оженио се 2. фебруара 2002. Максимом Зорегијетом Черути, Аргентинком шпанско-италијанског порекла, са којом има три ћерке.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Галерија

Спољашње везе 

 Биографија на званичном сајту краљевске куће

Рођени 1967.
Холанђани
Краљеви Холандије
Холандска краљевска породица